«Middle» — песня французского диджея DJ Snake при участии британского певца Bipolar Sunshine. Она была выпущена как сингла 16 октября 2015 года на лейбле Interscope Records. В июле 2016 года песня стала ведущим синглом дебютного альбома DJ Snake Encore. Она была написана Уильямом Григахсином, Аароном Кляйнстабом и Адио Маршаном и спродюсирован последними двумя.

Критика 
Чак Арнольд из «Entertainment Weekly» назвал песню «завежливым закручителем, который достигает воздушности в нерабочее время». Эд Ледшем из «Drowned in Sound» поставил песню рядом с песней «Talk» за их «фингерские качества современного поп-танца» и вокальные таланты их соответствующих артистов, отметив, что участие Bipolar Sunshine было «особенно уникальным».

Музыкальное видео 
Премьера музыкального видео состоялась 16 марта 2016 года на YouTube-аккаунте DJ Snake на Vevo. Режиссёр Колин Тилли с участием актёра «Голодных игр» Джоша Хатчерсона и актрисы Кирси Клемонс.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Песни 2015 года
Синглы 2015 года
Песни DJ Snake
Синглы Interscope Records